

Тропе — село в гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Тропе — село в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства